D38 peut faire référence à :
 HMS Ambuscade (D38), un destroyer conventionnel de la Royal Navy ;
 HMS Begum (D38), un porte-avions d'escorte  de la Royal Navy ;
 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres